Сельское поселение Житьёвское — упразднённое сельское поселение в составе Сямженского района Вологодской области.
Центр — деревня Житьёво.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Сямженского района входили:
 Житьёвский сельсовет с центром в деревне Житьёво (ОКАТО 19 240 812, 26 населённых пунктов),
 Филинский сельсовет с центром в деревне Филинская (ОКАТО 19 240 836, 8 населённых пунктов).

1 января 2006 года было образовано Житьёвское сельское поселение, в состав которого вошли Житьёвский и Филинский сельсоветы, а также 2 посёлка, ранее входившие в состав Семигороднего сельсовета Харовского района — 47 км и Согорки.

До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

Законом Вологодской области от 14 декабря 2015 года № 3824-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Житьёвское, Коробицынское, Ногинское, Режское и Устьрецкое — в сельское поселение Ногинское с административным центром в деревне Ногинская.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на севере с сельскими поселениями Устьрецкое, Сямженское и Ногинское,
 на востоке с сельским поселением Коробицынское,
 на юге с сельскими поселениями Чучковское и Воробьёвское Сокольского района,
 на западе с Семигородним и Михайловским сельскими поселениями Харовского района.

По территории протекают реки Сямжена, Большой Пунгуп, Малый Пунгуп, Сора, проходит федеральная автодорога , посёлки 47 км и Согорки расположены на Семигородней узкоколейной железной дороге.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 36 населённых пунктов, в том числе
34 деревни,
2 посёлка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сямженского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году